Баррон (англ. Barron) — английская фамилия.

Известные носители:
 Баррон, Гарри (1847—1921) — британско-австралийский военный и политический деятель, 10-й губернатор Тасмании, 16-й губернатор Западной Австралии.
 Баррон, Джеймс (1768—1851) — офицер военно-морских сил США, командир фрегата USS Chesapeake.
 Баррон, Дэвид (род. 1954) — британский продюсер.
 Баррон, Харольд (1894—1978) — американский легкоатлет.
 Баррон, Эндрю (род. 1980) — новозеландский футболист.
 Баррон, Эрик (род. 1951) — американский ученый и университетский администратор.
 Баррон и Каррильо, Мануэль (1814—1884) — испанский художник.

См. также 
 Томас-Баррон — одна из 16 провинций боливийского департамента Оруро.
 Бэррон